Sezon 2020/2021 rozgrywek I ligi hokeja na lodzie jako 64. edycja drugiego poziomu rozgrywek hokejowych w Polsce.

Uczestnicy 
 KH Polonia Bytom
 KS Katowice Naprzód Janów
 MKS Cracovia
 ŁKH Łódź
 MMKS Podhale Nowy Targ
 Opole HK
 UKH Unia Oświęcim
 UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok
 UKH Zagłębie Sosnowiec
 SMS Toruń
 MKS Sokoły Toruń
 MOSM Tychy

Sezon regularny 
Do sezonu zgłoszono łącznie 12 drużyn, z czego 9 zostało zakwalifikowanych do rangi MHL, a zatem zakwalifikowanych do Centralnej Ligi Juniorów. W terminarzu sezonu zasadniczego przewidziano 22 kolejki (każda drużyna miała do rozegrania mecz i rewanż z przeciwnikiem). Zespół KH Polonia Bytom wszystkie swoje spotkania miał do rozegrania na wyjeździe. Runda zasadnicza została zaplanowana do rozegrania w okresie od 6 września 2020 do 17 stycznia 2021.

Tabela końcowa 

Legenda: 
Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Z = Zwycięstwa, ZpD = Zwycięstwa po dogrywce, ZpK = Zwycięstwa po karnych, PpD = Przegrana po dogrywce, PpK = Przegrana po karnych, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- = Bilans bramkowy, Pkt. = Liczba zdobytych punktów.

Zwycięzcą sezonu została Polonia Bytom.

Przypisy 

I liga polska w hokeju na lodzie
2020 w hokeju na lodzie
2021 w hokeju na lodzie
2020 w polskim sporcie
2021 w polskim sporcie